La Classe Ariete est une classe de navires:
 Classe Ariete (torpilleur espagnol), une classe de torpilleur construite pour la Armada espagnole (Marine espagnole).
 Classe Ariete (torpilleur italien), une classe de torpilleur construite pour la Regia Marina (Marine royale italienne).